Brace ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Brace (* 1980), englischer Theaterautor
 Andrew Brace, irischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Cadence Brace (* 2005), kanadische Tennisspielerin
 DeWitt Bristol Brace (1859–1905), US-amerikanischer Physiker
 Edward Brace (1770–1843), britischer Marineoffizier
 Ernest Brace († 2014), US-amerikanischer Luftwaffenoffizier und Kriegsgefangener
 Jonathan Brace (1754–1837), US-amerikanischer Politiker
 Onllwyn Brace (* 1932), walisischer Rugbyspieler
 Robert Brace (* 1964), englischer Fußballspieler
 Ron Brace (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Steve Brace (* 1961), britischer Leichtathlet

Brace ist außerdem der Name von:
 Brace (Sänger) (* 1986, eigentlich Eddy Brace Rashid MacDonald), niederländischer Sänger

Siehe auch:
 (10392) Brace, Asteroid des Hauptgürtels
 Sarmiento-Brace, ein steifer Gips- oder Kunststoffverband
 Brace position: Sicherheitskörperhaltung in der Luftfahrt.